Bützler ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Bützler (* 1862; † 1936), Lehrer und Geschichtsschreiber aus Kalk
 Wilfried Bützler, Wildbiologe